Christl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Christl (1891–1974), österreichischer Maler, Galerist und Konservator
 Andreas Christl (* 1986), deutscher Hörfunkmoderator
 Anton Josef Christl (1802–1865), deutscher Theaterschauspieler
 Christian Christl (* 1962), deutscher Blues- und Boogie-Woogie-Pianist
 Ernst Christl (* 1964), deutscher Radrennfahrer
 Florian Christl (* 1990), deutscher Komponist und Musiker
 Karl Christl (1922–2007), deutscher Heimatforscher und Archivar
 Lisy Christl (* 1964), deutsche Kostümbildnerin
 Manfred Christl (* 1941), deutscher Hochschullehrer
 Tobias Christl (* 1978), deutscher Sänger und Songwriter

Siehe auch:

 Christel, Kristl, Kristel – ähnliche Aussprache oder Schreibung